Клинтон има више значења:
 Округ Клинтон (Њујорк), је округ у америчкој савезној држави Њујорк
 Округ Клинтон (Ајова), је округ у америчкој савезној држави Ајова
 Округ Клинтон (Илиноис), је округ у америчкој савезној држави Илиноис
 Округ Клинтон (Индијана), је округ у америчкој савезној држави Индијана
 Округ Клинтон (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Округ Клинтон (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Клинтон (Мичиген), је округ у америчкој савезној држави Мичиген
 Округ Клинтон (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Клинтон (Пенсилванија), је округ у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Клинтон (Вашингтон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Вашингтон
 Клинтон (Конектикат), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
 Клинтон (Масачусетс), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Клинтон (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Клинтон (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Клинтон (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Клинтон (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Клинтон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Клинтон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Клинтон (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Клинтон (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Клинтон (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Клинтон (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Клинтон (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Клинтон (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Клинтон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Клинтон (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Клинтон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Клинтон (Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Клинтон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Клинтон (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Клинтон (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Клинтон (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Клинтон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Клинтон (Мичиген), град је у америчкој савезној држави Мичиген
 Клинтон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Клинтон (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија

Особе 
 Хенри Клинтон, британски генерал
 Џорџ Клинтон (потпредседник), потпредседник САД
 Бил Клинтон, бивши амерички председник и гувернер
 Хилари Клинтон, бивша прва дама САД, потпрепдседница САД и сенатора
 Челси Клинтон, кћерка Била и Хилари Клинтон

 Челси Клинтон